Михаи́л Усачёв:
 Усачёв, Михаил Иванович — русский филолог второй половины XVII — начала XVIII века.
 Усачёв, Михаил Иванович (1901—1945) — Герой Советского Союза.
 Усачёв, Михаил Петрович (1754—1819) — военный юрист Российской империи, генерал-майор.